Флавија Пенета је освојила турнир. У финалу је савладала Роберту Винчи са 7:6(7:4), 6:2. Овом победом Пенета је постала прва тенисерка, старија од 30 година, која је као дебитанткиња победила у финалу неког гренд слем турнира. Уједно, ово је било прво гренд слем финале у ком су учествовале две Италијанке.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2015.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно